Альба, Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт:
 Альба, Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт (1821) — испанский гранд, 15-й герцог Альба.
 Альба, Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт (1878) — дипломат и политик, коллекционер произведений искусства, 17-й герцог Альба.